Kecskeméti Károly (1910–1985) író, újságíró
 Kecskeméti Károly (1917–1988) huszárhadnagy
 Kecskeméti Károly (1933–2021) történész, levéltáros